Blue Mound ou Blue Mounds peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :

 Blue Mound un village du comté de Macon dans l'Illinois.
 Blue Mound une ville du comté de Linn dans le Kansas.
  un sommet du comté de Vernon dans le Missouri.
 Blue Mound, une ville du comté de Tarrant au Texas.
  une ville du comté de Dane dans le Wisconsin.
 Blue Mounds un village du comté de Dane dans le Wisconsin.

Voir aussi 
 
 Parc d'État des Blue Mounds, dans le Minnesota.
  dans le Wisconsin.
  dans le Wisconsin.